Fantaisie pour piano et orchestre de Claude Debussy
 Fantaisie pour piano et orchestre de Gabriel Fauré